Оськино — название населённых пунктов в России:

 Оськино — село в Хохольском районе Воронежской области.
 Оськино — село в Катангском районе Иркутской области.
 Оськино — деревня в Шабалинском районе Кировской области.
 Оськино — деревня в Новоторъяльском районе Марий Эл.
 Оськино — деревня в Карагайском районе Пермского края.
 Оськино — деревня в Нытвенском районе Пермского края.
 Оськино — деревня в Соликамском районе Пермского края.
 Оськино — деревня в Клепиковском районе Рязанской области.
 Оськино — деревня в Торопецком районе Тверской области.
 Оськино — деревня в Шегарском районе Томской области.
 Оськино — село в Инзенском районе Ульяновской области.